Police puede referirse a:

 Police, es una ciudad en Polonia, en la voivodia de Pomerania Occidental. 
 The Police, una banda de rock new wave inglesa.
 Police, una película de 1916 de Charles Chaplin.
 Police, empresa italiana dedicada a la fabricación de complementos de moda.